El término templo de Oaxaca puede referirse a cualquiera de las siguientes edificaciones religiosas, ubicadas en la ciudad de Oaxaca de Juárez:

 Templo de Santo Domingo de Guzmán, edificado por Dominicos alrededor de 1551 y actual Patrimonio Cultural de la Humanidad.
 Basílica de Nuestra Señora de la Soledad o Iglesia de la Soledad, construida a fines del siglo XVII y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
 Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, sede de la Arquidiócesis de Antequera y consagrado en 1773.
 Templo de Oaxaca, uno de los templos construidos y operados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Véase también la zona arqueológica de Mitla, a unos 40 km de la ciudad de Oaxaca y la Catedral de Huajuapan de León en el municipio de Huajuapan de León, estado de Oaxaca.